Albrechtice nad Orlicí
 Město Albrechtice
 Olbrachcice